Trash (gra komputerowa)
 Trash (album Alice Cooper)
 Trash (album Black River)